Багерхат (бенг. বাগেরহাট):
 Багерхат — город и муниципалитет на юго-западе Бангладеш, административный центр одноимённого округа.
 Багерхат — округ на юге Бангладеш, в области Кхулна.